TV kanali:
 TV2 (Mađarska)
 TV 2 (Danska)
 TV2 (Malezija)
 TV 2 (Norveška)
 TV2 (Djevičanski otoci)